«Трёхногий Ли сотрясает врата ада» () — фэнтезийная кинокомедия с боевыми искусствами. Фильм также известен под названием «Дракон снова оживает» ().

Сюжет фильма разворачивается в Диюе (преисподняя в китайской мифологии), куда прибывает недавно умерший Брюс Ли и объединяет свои усилия с одноруким меченосцем,  и моряком Попаем, чтобы предотвратить захват власти, планируемый Дракулой, ковбоем-одиночкой и другими знаменитыми персонажами.

Сюжет 
После своей преждевременной смерти Брюс Ли просыпается и обнаруживает, что попал в преисподнюю. Здесь он встречает владыку ада и его подданных. После вопроса о могуществе, владыка качает столб, который вызывает землетрясение во всём подземном царстве, что приводит Брюса в замешательство.

Брюс идёт в ресторан, где знакомится с Квай Чан Кейном, одноруким меченосцем и моряком Попаем. Он также сталкивается с шайкой преступников, включающих вампира, Джеймса Бонда, Дзатоити и ковбоя-одиночку, которые в последнее время терроризируют обитателей загробного царства. Чтобы противостоять частым нападениям со стороны банды, Брюс открывает школу боевых искусств, чтобы помочь жителям защитить себя. Между тем криминальная группировка, включающая крёстного отца, экзорциста и Эммануэль, раскрывает свой план по перевороту ради захвата преисподней. В соответствии с планом они посылают Эммануэль, чтобы та устроила владыке-развратнику энергичный секс в надежде, что у него случится сердечный приступ. В то же время группировка посылает вампира на поединок с Брюсом. План не срабатывает, оставляя вампира мёртвым, а Брюс находит у своего оппонента письменные документы, который тот нёс как доказательство движения против владыки ада. Получив документы от Брюса, владыка выражает ему благодарность и делает его капитаном охраны.

Брюс переживает серию победоносных схваток с потенциальными захватчиками власти, в одиночку пресекая попытку переворота, но, тем не менее, выражает недовольство злоупотреблениями владыки. Вскоре Брюс решает встретиться с ним лицом к лицу. Однако владыка приходит на встречу с Чжун Куем, который созывает банду демонов на борьбу с Брюсом. Схватка оказывается трудной для Брюса, но Квай Чан Кейн, однорукий меченосец и Попай прибывают в самый последний момент на помощь своему другу.

В конце концов, Брюс и компания одерживают победу, а владыка просит пощады, поскольку жители преисподней приходят на место. Властитель ада предлагает Брюсу всё за свою жизнь, включая трон, но герой отвергает предложение. Брюс позволяет владыке сохранить своё место при условии, что тот вернёт его на Землю и будет хорошо обращаться со своим народом. Владыка исполняет желание: на глазах у всех Брюс отправляется на Землю.

В ролях

Съёмочная команда 
 Компания: Goldig Films (H.K.)
 Продюсер: Алекс Гоу
 Исполнительный продюсер: Х. Гозали
 Режиссёр: Ло Кхэй
 Авторы сценария: Лён Вай, Кэй Сэк (Ло Кхэй)
 Ассистенты режиссёра: Эрик Цан, Лён Вай
 Постановщики боевых сцен: , Лён Сиучхун
 Монтаж: Чён Куоккхюнь
 Художник по гриму: Лай Сиува
 Дизайнер по костюмам: Кун Цюанькай
 Оператор: Хо Мин
 Композитор:

Реакция кинокритиков 
Грэм Кларк (The Spinning Image): 

Джош Мартин (Austin Asian American Film Festival):

Примечания

Ссылки 
  
 «Трёхногий Ли сотрясает врата ада» на сайте  
 «Трёхногий Ли сотрясает врата ада» на сайте  

Фильмы-боевики Гонконга
Кинокомедии Гонконга
Кинокомедии 1977 года
Фильмы Гонконга в жанре фэнтези
Фильмы на кантонском языке
Фильмы о боевых искусствах